Звона́рь ( от  — колокольчик +  — игра на музыкальном инструменте) — церковная должность в Православии: мастер звонарского дела; занимающее её лицо обязано  при богослужениях звонить в храмах в колокола или в била.

В древней церкви этой отдельной должности не существовало. В первой главе «Чин малой вечерни» Типикона лавры Саввы Освященного, который в настоящее время в качестве Устава используется в Православной церкви, записано:
Прéжде со́лнечнагω захождéнїѧ дне суббώтнагω, прихо́дитъ параекклисїáрхъ [си́рѣчь кандиловжигáтель] къ предстоѧ́телю, и твори́тъ поклонéнїе єму́, ӡнáменуѧ пришéствїемъ свои́мъ врéмѧ кле́паніѧ. И вӡeмъ бл҃гословéнїе, иӡшéдъ клéплетъ въ мáлый ка́мпанъ

По церковным правилам эта должность приравнивается к обязанностям параэклизиарха, иначе парамонаря (в просторечии — пономаря).

Одним из немногих мастеров-звонарей в СССР был Владимир Иванович Машков.

Самыми известными звонарями России XX века являлись игумен Михей (Тимофеев), звонарь Троице-Сергиевой Лавры в 1963—2009 гг., и Константин Сараджев, обладавший абсолютным слухом. Писательница Анастасия Цветаева посвятила Сараджеву статью «Сказ о звонаре московском». Позднее она написала вместе с братом Константина — Нилом Константиновичем Сараджевым книгу «Мастер волшебного звона».

Секреты мастерства звонарей на Руси передавались из поколения в поколение, однако в XX веке это искусство было почти утеряно. В настоящее время действуют несколько возрождающих старинные традиции школ звонарей в Москве, Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии и Школа православных звонарей «Кузнецкая звонница» Кузбасской митрополии.

Звонарями могут стать не только мужчины, но и женщины в возрасте от 12 до 65 лет.

Примечания

Литература 

 
 ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 4 октября 2012 года. 
 Чин поставления звонаря
 

 

Церковнослужители
Колокола
Православные звонари